L'ELEAGUE Major: Atlanta 2017, ou plus simplement l'ELEAGUE Major 2017 constitue la 10 édition des Counter-Strike: Global Offensive Major Championships. Le tournoi se déroule du 22 janvier 2017 au 29 janvier 2017 à Atlanta, aux États-Unis.

Il s'agit du premier major dont le format présente deux phases basées sur un système suisse, suivies d'une phase de playoffs en trois tours à élimination directe.

L'équipe danoise Astralis remporte son premier major en battant Virtus.pro en finale, deux cartes à une. Markus « Kjaerbye » Kjærbye est élu MVP de la compétition.

Playoffs

Notes et références 

Compétition_d'esport